Bílsko est un toponyme qui peut désigner :

Bílsko, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Bílsko, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Bílsko u Hořic, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie